Henryk Grabowski (1792–1842) – botanik
 Henryk Grabowski (1884–1944) – major kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych
 Henryk Grabowski (ur. 1891) – żołnierz Legionów Polskich, 25 lipca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Henryk Grabowski (1892–1940) – kapitan administracji Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Henryk Grabowski (1929–2012) – lekkoatleta, skoczek w dal

Uwagi

Przypisy